Pernitz ist der Name folgender Orte:

 Pernitz, Marktgemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Pernitz (Golzow), ehemalige Gemeinde und Wohnplatz der Gemeinde Golzow, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg